

Patronyme 

 Paul Detienne (1924-2016), prêtre jésuite belge, écrivain de langue bengalie ;
 Marcel Detienne (1935-2019), helléniste et anthropologue belge ;
 Thierry Detienne (1959-), personnalité politique belge.

Toponyme 

 Rue Achille Detienne, rue bruxelloise de la commune de Schaerbeek.